JME est un sigle qui peut désigner :
 juge de la mise en état, un magistrat dans un procès civil ;
 jMonkey Engine, un moteur de jeu en 3D.